Blaine County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Blaine County (Idaho) – okres státu Idaho
 Blaine County (Montana) – okres státu Montana
 Blaine County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Blaine County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma